Lillström kan syfta på:

 Lillström, Sundsvalls kommun – en by i Stöde socken, Sundsvall kommun
 Lillström, Österåkers kommun – en småort i Österåkers kommun